4-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 11 по 15 марта 1969 года. Победу одержал итальянский велогонщик Карло Чиаппано.

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов общей протяженностью 946,3 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1969 на FirstCycling

1969 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1969 году
Март 1969 года